Ребека Али Ромејн () је америчка глумица и бивша манекенка, рођена 6. новембра 1972. године у Берклију (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1998. || Прљави посао || -{Dirty Work}- || -{Bearded Lady}-
|-
| 1999. || Остин Пауерс: Шпијун који ме је креснуо || -{Austin Powers: The Spy Who Shagged Me}- || себе (непотписана)
|-
| 2000. || X-Men || -{X-Men}- || Мистик
|-
| 2002. || Фатална жена || -{Femme Fatale}- || Лор Еш/Лили
|-
| 2002. || Симона || -{Simone}- || Фејт (непотписана)
|-
| 2002. || Ролербол || -{Rollerball}- || Аурора
|-
| 2003. || X2: X-Men United || -{X2: X-Men United}- || Мистик
|-
| 2003. || || -{Run Ronnie Run}- || себе
|-
| 2004. || Панишер || -{The Punisher}- || Џоан
|-
| 2004. || Дар од Бога || -{Godsend}- || Џеси Данкан
|-
| 2006. || Човек из града || -{Man About Town}- || Нина Џијаморо
|-
| 2006. || Алиби || -{The Alibi}-  || Лола Дејвис
|-
| 2006. || Икс-мен 3: Последње упориште || -{X-Men: The Last Stand }- || Мистик
|-
| 2008 || || -{Lake City}- || Џенифер ||
|-
| 2010 || || -{The Con Artist}- || Белинда ||
|-
| 2011 || Икс-људи: Прва класа || -{X-Men: First Class}- || Мистик (непотписана) || појављивање
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Америчке глумице
Америчке манекенке
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа